Mousseline (textiel), een lichte en zachte, transparante stof, geweven in effenbinding, uit licht getwist garen

Mousseline (keukenterm), term uit de Franse keuken
 Mousselinesaus, een Hollandse saus waaraan geklopte room is toegevoegd
 Mousseline, een heel fijne en luchtige puree